Деларов — русская дворянская фамилия, возможно, греческого происхождения.

Известные носители 
 Деларов, Дмитрий Иванович (1864—1928) — агроном, депутат Государственной думы II созыва от Вятской губернии, эконом-географ.
 Деларов, Евстратий Иванович (1744—1808) — моряк греческого происхождения, служивший в русской морской торговой компании Русская Америка.

См. также 
 Острова Деларова